Croke ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Croke (* 1951), australischer Byzantinist
 Marjorie Croke (* 1950 oder 1951), irische Squashspielerin
 Richard Croke (1489–1558), englischer Philologe (Griechisch)
 Thomas Croke (1824–1902), römisch-katholischer Erzbischof von Cashel und Emly in Irland

Croke bezeichnet:
 Croke Park, Stadion in der irischen Hauptstadt Dublin